Meadows Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meadows Township (Minnesota)
 Meadows Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Meadow Township